Saint-Romain puede referirse a: 

 Saint-Romain, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Romain, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Saint-Romain, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Saint-Romain, comuna francesa situada en Vienne.